Министерство на пропагандата може да се отнася за:

 Министерство на културата на България в периода 1944 – 1945 г.
 Имперско министерство на народното просвещение и пропагандата в Германия (1933 - 1945)